Préchac (Gers)
 Préchac (Gironde)
 Préchac (Hautes-Pyrénées)
ook:
Préchac-sur-Adour,  Gers 
gemeenten met de naam Préchacq